Sorgue steht für:

 Sorgue (Dourdou), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Dourdou de Camarès
 Sorgue (Ouvèze), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Ouvèze, mit den Flussarmen
 Sorgue de Velleron und
 Sorgue d’Entraigues

Siehe auch:
 Sorgues